Die Stille ist die Bezeichnung für:
 Die Stille (1964), russischer Film von Wladimir Pawlowitsch Bassow
 Die Stille (1998), iranisch-französischer Film von Mohsen Makhmalbaf